La Coupe d'Europe des voitures de tourisme 2016 est la  de la Coupe d'Europe des voitures de tourisme (FIA ETC Cup), elle se déroule du 3 avril au 2 octobre avec 6 étapes dans 6 pays différents dont 4 d'entre elles disputées le même week-end que les manches de la saison 2016 du Championnat du monde des voitures de tourisme (WTCC).

Engagés

Résultats

Classements 

† — Le pilote n'a pas terminé la course mais a parcourru plus de 75 % de la distance de course.
‡ — Les points sont doublés.

Références

Lien externe 

2016
Sport automobile en 2016